Arabische Socialistische Ba'ath-partij, de oorspronkelijke partij
Ba'ath-partij (Iraaks-geleide factie), een van de eerste afgesplitste factie
Arabische Socialistische Ba'ath-partij (Irak), regionale afdeling
Ba'ath-partij (Syrisch-geleide factie), een van de eerste afgesplitste factie
Arabische Socialistische Ba'ath-partij (Syrië), regionale afdeling